Lövträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun och Vilhelmina kommun,  (92,5 ha)
Lövträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (42,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn